Рајхелсхајм може бити:

 Рајхелсхајм (Ветерау), град у округу Ветерау, у њемачкој покрајини Хесен.
 Рајхелсхајм (Оденвалд), општина у округу Оденвалд, у њемачкој покрајини Хесен.